Il decathlon è una specialità sportiva dell'atletica leggera.
Da tale nome derivano:

 Decathlon, catena francese di distribuzione al dettaglio di equipaggiamento sportivo
 Decathlon, videogioco del 1983 per piattaforme Atari e Commodore